Кирки (кайт. Хъирхъи, ) — село в Кайтагском районе Дагестана, административный центр Киркинского сельсовета.

География 
Село Кирки расположено на высоте 1233 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Урзиг, Шурагат, Варсит, Сурхавкент, Турага, Улуз, Шиланша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района